«Roses» — песня, записанная американским дуэтом диджеев The Chainsmokers при участии певицы Elizabeth Mencel (Rozes), вышедшая 16 июня 2016 года в качестве сингла с мини-альбома Bouquet. Сингл возглавил электронный танцевальный чарт Dance/Electronic Songs (Billboard), его тираж превысил 3 млн копий в США и он получил платиновый статус RIAA. Пятая лучшая электронно-танцевальная песня года.

Отзывы 
Включена в итоговый список Лучшие синглы США 2016 года по версии Billboard (позиция № 27).

Музыкальное видео 
Видеоклип на песню появился на канале YouTube 7 августа 2015 года.

Список треков

Чарты и сертификации

Чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Электропоп-песни
Хит-синглы в США
Синглы Columbia Records
Песни в стиле электронной танцевальной музыки
Песни The Chainsmokers
Синглы, возглавлявшие Billboard Dance/Electronic Songs